Correttezza in logica matematica
 Correttezza in statistica